Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Nicole Vaidišová che ha battuto in finale Peng Shuai 7-6(7), 6-3.

Teste di serie

 Patty Schnyder (secondo turno)
 Nicole Vaidišová (campionessa)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 A Medina Garrigues (semifinali)

 Marion Bartoli (secondo turno)
 Gisela Dulko (primo turno)
 Jie Zheng (quarti di finale)
 Jelena Janković (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2006